Santamarianensi – abitanti di Santa Maria do Pará
Santamarianensi – abitanti di Santa Mariana